

Natuurkunde
Gas (aggregatietoestand), een aggregatietoestand of fase van een stof
Gas als energiebron, voor bijvoorbeeld verbranding, onder meer:
Aardgas, propaangas, butaangas autogas of lpg
Koolzuur in bier en frisdranken

Aardrijkskunde
Gas (Eure-et-Loir), een plaats in Frankrijk
Gas (Kansas), een plaats in Kansas
Gas City, een plaats in Indiana

Overig
Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)
GAS (kleding), een kledingmerk
Gas (steeg), een benaming voor een steeg
Gas (film), een Canadese film uit 1981
Gas (2004), een Amerikaanse film uit 2004
de afkorting voor gegeneraliseerde angststoornis
de afkorting voor "gear acquiring syndrome" of "gear aquisition syndrome", een term voor onbedwingbare, problematische neiging om een instrument of apparatuur (bijv. muziek- of fotoapparatuur) aan te schaffen.
GAS, groep-A-streptokokken, waaronder streptococcus pyogenes, een bacterie die keelontsteking uitlokt